Марьинский — название населённых пунктов в России:
 Марьинский — село в Думиничском районе Калужской области.
 Марьинский — хутор в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Марьинский — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Марьинский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Марьинский — посёлок в Белёвском районе Тульской области.